Порто-Торрес (, , ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Сассари.

Население составляет 21 064 человека, плотность населения — 205,26 чел./км². Занимает площадь 102,62 км². Почтовый индекс — 7046. Телефонный код — 079.

Покровителями Порто-Торреса считаются святые мученики Гавиний, Протон и Иануарий, празднование в понедельник после Троицы. Им посвящена главная достопримечательность города —  (XI века). Древнейшие артефакты (III в.) находятся в крипте церкви — саркофаги св. Гавиния, св. Ианнуария и римский саркофаг (так называемый «Саркофаг Орфея»).

Ссылки 
 http://www.comune.porto-torres.ss.it/